Associazione Calcio Reggiana – società calcistica italiana maschile
 Associazione Sportiva Dilettantistica Reggiana Calcio Femminile – società calcistica italiana femminile
 Reggiana Calcio a 5 – squadra di calcio a 5 italiana
 Reggiana Hockey Club – squadra di hockey su pista italiana
 Pallacanestro Reggiana – società di pallacanestro italiana
 Reggiana – razza bovina